Серо Норте има више значења:

 Серо Норте, Вулканизадора (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Серо Норте (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику